2 miejscowości w Polsce: 
 Kolczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą 
 Kolczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo